Токсодонтові (Toxodontidae) — родина викопних ссавців ряду Нотоунгуляти (Notoungulata), що мешкали протягом олігоцену-плейстоцену. Родина існувала у Південній Америці, а один вид — Mixotoxodon, відомий з плейстоцену Центральної Америки та з Техасу.

Систематика

Класифікація 
†Haplodontheriinae
 †Abothrodon
 †Haplodontherium
 †Mesotoxodon
 †Mixotoxodon
 †Ocnerotherium
 †Pachynodon
 †Paratrigodon
 †Prototrigodon
 †Toxodontherium
 †Trigodon
 †Trigodonops
†Nesodontinae
 †Adinotherium
 †Nesodon
 †Palyeidodon
 †Posnanskytherium
 †Proadinotherium
†Toxodontinae
 †Andinotoxodon
 †Ceratoxodon
 †Chapalmalodon
 †Dinotoxodon
 †Eutomodus
 †Gyrinodon
 †Hemixotodon
 †Hyperotoxodon
 †Mesenodon
 †Minitoxodon
 †Neoadinotherium
 †Neotoxodon
 †Nesodonopsis
 †Nonotherium
 †Pericotoxodon
 †Pisanodon
 †Plesiotoxodon
 †Stenotephanos
 †Stereotoxodon
 †Toxodon
 †Xotodon

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Forasiepi, A. A. M.; Cerdeño, E.; Bond, M.; Schmidt, G. I.; Naipauer, M.; Straehl, F. R.; Martinelli, A. N. G.; Garrido, A. C.; Schmitz, M. D.; Crowley, J. L. (2014):

Примітки

Посилання 
 
 

Нотоунгуляти
Викопні ссавці
Вимерлі родини ссавців